Дьёз () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Шато-Сален.

Численность население кантона в 2007 году составляла 7432 человека. Код INSEE кантона — 5708. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 22 коммуны, административный центр — коммуна Дьёз.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель